Санта Марија Геласе има више значења:

 Општина Санта Марија Геласе (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Геласе (Санта Марија Геласе, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику